Лаурель () — испанская фамилия. Известные носители:

 Лаурель, Сальвадор Идальго — филиппинский политик, вице-президент (1986—1992), премьер-министр Филиппин (1986).
 Лаурель, Хосе (1891-1959) — филиппинский политик, президент так называемой Второй Филиппинской Республики.